Il singolare del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Chris Guccione che ha battuto in finale Guillermo Cañas 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 Diego Hartfield (primo turno)
 Răzvan Sabău (primo turno)
 Hugo Armando (primo turno)
 Chris Guccione (Campione)

 Nathan Healey (quarti di finale)
 Júlio Silva (primo turno)
 Bruno Echagaray (primo turno)
 Santiago Giraldo (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2006